Meža může znamenat:

 Meža (přítok Západní Dviny) — řeka ve Tverské oblasti a ve Smolenské oblasti v Rusku
 Meža (přítok Unži) — řeka v Kostromské oblasti v Rusku
 Meža (přítok Drávy) — řeka ve Slovinsku
 ruské označení pro estonský ostrov Piirissaar